Long Term Evolution, de 4e generatie mobiel internet, opvolger van UMTS.
LTE International Airways, een luchtvaartmaatschappij
Liquid Tension Experiment, een instrumentaal progressief rock/fusion project
 Local Truncation Error 
 LTE Logistik- und Transport GmbH, een Oostenrijkse spoorvervoerder, die ook in Nederland actief is